

Patronyme

 Michel Menin (1948- ), funambule français.
 Umberto Menin (1949- ), plasticien italien.

Géographie
 Menin (en néerlandais ), ville de Belgique.
 Menin, commune de Belgique incluant la ville de Menin.
 Porte de Menin, mémorial dédié aux soldats britanniques et du Commonwealth qui sont tombèrent au combat lors des batailles autour du Saillant d'Ypres au cours de la Première Guerre mondiale.

Histoire
 En France sous l'Ancien Régime, un menin est un gentilhomme attaché à la personne du dauphin.

Voir aussi 
 Měnín, commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud, en République tchèque.